Селивановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ленинградская область
 Селивановское сельское поселение — входит в Волховский район

Ростовская область
 Селивановское сельское поселение — входит в Милютинский район